В сезоне 2005/2006 «Каролина» выиграла Кубок Стэнли. Заняв второе место в восточной конференции после «Оттавы», плей-офф начался с двух подряд поражений на домашней площадке от «Монреаля» в первом же раунде. Но благодаря замене вратаря на Кэма Уорда, получившего в итоге приз самого ценного игрока в плей-офф, «Каролина» одержала четыре подряд победы и вышла в следующий раунд, где не оставила шансов одному из главных фаворитов турнира «Нью-Джерси».

В финале восточной конференции «Ураганам» пришлось играть с «Баффало». Для выяснения победителя понадобилось максимально возможное число матчей. «Клинки», несмотря на потерю из-за травмы сразу четырех основных защитников, вели в третьем периоде седьмого матча серии со счетом 2:1, но не смогли удержать лидерство до конца. Забив три гола, «Ураганы» одержали победу в серии и второй раз за четыре последних сезона вышли в финал розыгрыша Кубка Стэнли.

После двух первых побед Каролины в финальной серии и травмы основного голкипера «нефтяников» Дуэйна Ролосона можно было подумать, что победитель серии определится в минимальном количестве матчей. Вместо этого попавший в тяжелейшую ситуацию «Эдмонтон» последовательно ликвидировал отставание 0-2 и 1-3 в серии, и судьба Кубка Стэнли была решена в последнем седьмом матче. Победа в этой решающей игре досталась «Ураганам», которые впервые в своей истории завоевали столь почетный трофей.

Плей-офф

Регулярный чемпионат 
Всего в 82 матчах регулярного чемпионата команда набрала 112 очков, что составляет 68.29% от максимально возможного. В 52 играх команда одерживала победу, и 30 раз проигрывала (из них 8 раз в овертайме). Результативность команды составила 3.59 шайбы за игру (всего 294 шайбы), а пропускала команда в среднем 3.17 шайбы (всего 260).

Матчи

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель 

2005/2006
НХЛ в сезоне 2005/2006